Fisk kan da ikke cykle er en roman af Winnie Haarløv, der udkom på Aschehoug Dansk Forlag A/S i 1998.

Handling 

Bogen handler om familien Mikkelsen og deres omgangskreds. Familien består af ægteparret Erik og Joan Mikkelsen samt deres fire børn: Sally, Sidse, Jens Erik og Peter. De lever i slutningen af 1960'erne, og der berettes om de unge menneskers indflytten i kollektivet og deres demonstrationer både i Danmark og andre steder i verden.

Romaner fra Danmark
Litteratur i 1998